Мемориал Гашимова 2017 года — четвёртый международный шахматный турнир памяти азербайджанского супергроссмейстера Вугара Гашимова, проходивший в Шамкире с 20 апреля по 1 мая. Победителем соревнования второй год подряд стал Шахрияр Мамедьяров, повторив достижение чемпиона мира Магнуса Карлсена.

Регламент 

 Контроль времени: 2 часа на 40 ходов, затем 1 час на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го.

Таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Мемориал Гашимова
2017 год в шахматах
Апрель 2017 года
Май 2017 года
Спорт в Азербайджане в 2017 году